Hahnemann est un patronyme porté par les personnalités :

 Helga Hahnemann (1937-1991), actrice et chanteuse allemande ;
 Marcus Stephan Hahnemann (1972-), footballeur américain ;
Mélanie Hahnemann (1800-1878), homéopathe française ;
 Paul Hahnemann (1853-1933), musicien vaudois, directeur de chœur, pianiste et enseignant ;
Samuel Hahnemann (1755-1843), médecin allemand ;
Wilhelm "Willi" Hahnemann (1914-1991), ancien footballeur autrichien et allemand.

Patronyme germanique
Patronyme allemand